Сэндоу, Ник (род. 1966) — американский актёр, писатель, продюсер и режиссёр.
 Дэмиен Сэндоу (; род. 1982) — американский профессиональный рестлер.

 Евгений Сандов (, также известный как Ю́джин Сэ́ндоу; настоящее имя — Фри́дрих Вильге́льм Мю́ллер (); 1867—1925) — атлет, основоположник бодибилдинга.